Thomsonite può riferirsi ai seguenti minerali:
 Thomsonite-Ca
 Thomsonite-Sr